Дмитровцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дмитровцы — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Дмитровцы — село в Коломенском районе Московской области.